Oha bezeichnet:

 einen Ausruf des Erstaunens, in Bayern und dem Allgäu auch oft Öha ausgesprochen.

Oha ist der Name von Ortsteilen folgender Gemeinden in Schleswig-Holstein, Deutschland:

 in der Gemeinde Ellerhoop 
 in der Gemeinde Pohnsdorf
 in der Gemeinde Sophienhamm

OHA steht für:

 OHA-Narrenbruderschaft, Narrenvereinigung
 OHA (Zeitung), Zeitung aus dem Pfaffenwinkel
 Ontario Hockey Association, kanadischer Eishockeyverband
 Open Handset Alliance, Vereinigung verschiedener Mobilfunk-Unternehmen

OHA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Göttingen (für Osterode am Harz)

Siehe auch:

OHA